Orešac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Orešac, une localité située dans la municipalité de Suhopolje, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Serbie
Orešac, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Orešac, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Vršac et dans le district du Banat méridional.